Cara Lott (Huntington Beach, 6 de agosto de 1961 - Orange County, 19 de março de 2018) foi uma atriz pornográfica norte-americana. Seu nome completo de batismo é Pamela Weston. Atuou em produções do gênero MILF.

Biografia
Lott nasceu em Huntington Beach, Califórnia, e cresceu em uma família católica de classe média. Sua carreira no entretenimento adulto começou quando ela tinha 18 anos, quando pediu a um amigo para tirar algumas fotos dela em lingerie. Lott enviou as imagens para a Hustler e logo depois foi selecionada para representar e ser a página central para a edição de dezembro de 1981. Depois de assinar com uma agência de modelos, ela começou a fotografar para revistas de nudez e logo depois, atuando em filmes adultos.

Depois de 1991, Lott fez uma pausa em filmes para voltar para a faculdade para completar a sua licenciatura em Ciências da Saúde.

Ela voltou para a indústria adulta para fazer mais de seis filmes entre 1997-98. Fez um total de cerca de 300 filmes a partir deste momento. Em janeiro de 2005, ela voltou mais uma vez a ativa na indústria de filmes adultos como uma "modelo +40" participando de produções do gênero MILF, e aparecendo na capa e nas páginas das revistas Girls Over Forty e Forty Something. Em janeiro de 2006, ela foi introduzida no Hall da Fama AVN e do Legends of Erotica.

Honras recebidas
Hall da fama do AVN Award (2006)
Hall da fama Legends of Erotica Awards (2006)

Ligações externas
Site oficial

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos